Comtat de Clermont-en-Beauvaisis, jurisdicció feudal de França centrada a Clermont-de-l'Oise 
 Comtat de Clermont (Huy), part del comtat del Condroz
 Comtat de Clarmont d'Alvèrnia o delfinat d'Alvèrnia, jurisdicció feudal de França centrada a Clarmont d'Alvèrnia; com a comtat de Clarmont fou regida per visigots (475-507), merovingis (507-751) i carolingis; sota aquestos va gaudir de comtes per tota la jurisdicció anomenada Alvèrnia, fins que el 1155 es va dividir en comtat d'Alvèrnia i comtat de Clarmont o delfinat d'Alvèrnia; el comtat de Clarmont/delfinat d'Alvèrnia fou incorporat a la corona després del 1693
 Comtat de Clermont (Ohio), als Estats Units.